Сент-Ипполит — коммуна во Франции в департаменте Аверон.
 Сент-Ипполит — коммуна во Франции в департаменте Верхний Рейн.
 Сент-Ипполит — коммуна во Франции в департаменте Восточные Пиренеи.
 Сент-Ипполит — коммуна во Франции в департаменте Ду.
 Сент-Ипполит — коммуна во Франции в департаменте Жиронда.
 Сент-Ипполит — коммуна во Франции в департаменте Канталь.
 Сент-Ипполит — коммуна во Франции в департаменте Приморская Шаранта.
 Сент-Ипполит — коммуна во Франции в департаменте Эндр и Луара.